Гринтаун има више значења:
 Гринтаун (Охајо)
 Гринтаун (Индијана)